Summerfield Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Summerfield Township (Clare County, Michigan)
 Summerfield Township (Monroe County, Michigan)
 Summerfield Township (Oklahoma)